Василий Васильевич Лукин:
 Лукин, Василий Васильевич (?—?) — юрист.
 Лукин, Василий Васильевич (1859 — не ранее 1919) — политик, член Государственной думы. Примечания